El término Qi hace referencia a diferentes artículos artículos:

Filosofía china
 Qì (), en la cultura tradicional china es un "flujo vital" que se encuentra en todo ser vivo.
Historia china
 Qǐ, segundo soberano de la Dinastía legendaria Xia.
 Dinastía Qi del Norte, una de las dinastías chinas septentrionales.
 Dinastía Qi del Sur, una de las dinastías chinas meridionales.
Física
 Qi, el nombre de una especificación publicada por el Wireless Power Consortium y, que entre otras cosas, sirve para recargar teléfonos móviles de forma inalámbrica.
Otros
 Shu Qi, actriz de Taiwán.
 Qi, banda de Acid Jazz originaria de Neuquén, Argentina.
 QI, código IATA de Cimber Sterling.
 QI, energía vital que forma parte de los personajes del animé Dragon Ball Z.